«Eduardo Contreras» - conjunto del nombre propio Eduardo y el apellido Contreras - puede referirse a:

Personajes 

 Eduardo Javier Contreras Linares (1953-), político, diputado de la VI y la VII legislatura de las cortes generales españolas  y alcalde de Molina de Segura desde 1995 hasta 2016.
 Eduardo Contreras Fernández (19??-), político mexicano.
 Eduardo Contreras Mella (1940-), abogado, periodista, profesor y político chileno.
 Eduardo Contreras Soto (1965-), investigador, dramaturgo y musicólogo mexicano.